Ха́слер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хаслер, Адриан (род. 1964) — премьер-министр Лихтенштейна с 2013 года.
 Хаслер, Давид (род. 1990) — лихтенштейнский футболист.
 Хаслер, Даниель (род. 1974) — лихтенштейнский футболист.
 Хаслер, Маркус (род. 1971) — лихтенштейнский лыжник, участник пяти Олимпиад.
 Хаслер, Николас (род. 1991) — лихтенштейнский футболист.
 Хаслер, Отмар (род. 1953) — премьер-министр Лихтенштейна в 2001—2009 годах.
 Хаслер, Райнер (1958—2014) — лихтенштейнский футболист.
 Хаслер, Ханс Лео (1564—1612) — немецкий композитор и органист.

См. также 
 Хасслер